Die Abkürzung USSR steht für:

 Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik (ukrainisch Українська Радянська Соціалістична Республіка, УРСР; russisch Украинская Советская Социалистическая Республика, УССР) 1919 bis 1991
 Sowjetunion (englisch Union of Soviet Socialist Republics), 1922 bis 1991
 Name der Zeitschrift Soviet Life von 1956 bis 1964.

Siehe auch:
 Usbekische Sozialistische Sowjetrepublik (Abkürzung UsSSR), 1925 bis 1991

USSR